Amerikai Egyesült Államok
Silver City (Dél-Dakota)
Silver City (Észak-Karolina)
Silver City (Georgia)
Silver City (Idaho)
Silver City (Iowa)
Silver City (Kalifornia)
Silver City (Michigan)
Silver City (Mississippi)
Silver City (Montana)
Silver City (Nevada)
Silver City (Oklahoma)
Silver City (Új-Mexikó)
Silver City (Utah)